Села:
 Полум'яне — Волинська область, Володимирський район
 Полум'яне — Кіровоградська область, Кропивницький район